Сезон АБА 1967/68 являлся первым сезоном Американской баскетбольной ассоциации (АБА), по окончании которого чемпионом стал клуб «Питтсбург Пайперс». В регулярном чемпионате приняло участие 11 команд, которые были разбиты поровну на два дивизиона, и каждый из них сыграл в турнире по 78 игр.

Регулярный сезон стартовал 13 октября 1967 года матчем между командами «Окленд Окс» и «Анахайм Амигос», в котором «Окс» победили со счётом 134:129. 9 января 1968 года на «Хинкл-Филдхаусе» в Индианаполисе состоялся Матч всех звёзд АБА, в котором команда Востока обыграла команду Запада со счётом 126:120, а MVP этой игры был назван защитник «Нью-Орлеанс Баканирс» Ларри Браун, который за 22 минуты, проведённых на площадке, собрал коллекцию из 17 очков, 3 подборов и 5 результативных передач за команду Запада. Регулярный турнир в этом году закончился 24 марта, MVP которого был признан форвард «Питтсбург Пайперс», Конни Хокинс. Наставник команды «Питтсбург Пайперс», Винс Каззетта, был признан тренером года, а центровой команды «Миннесота Маскис», Мел Дэниелс, — новичком года. Официально сезон завершился 4 мая, когда команда «Питтсбург Пайперс» переиграла в седьмом решающем матче финальной серии до четырёх побед «Нью-Орлеанс Баканирс», а MVP плей-офф был признан форвард «Пайперс» Конни Хокинс.

Регулярный чемпионат 
В Восточном дивизионе команды «Кентукки Колонелс» и «Нью-Джерси Американс» закончили регулярный чемпионат с одинаковыми числами в графе выигрышей и проигрышей (36 побед при 42 поражениях), поэтому для определения обладателя четвёртого места пришлось считать дополнительные показатели, по которым в плей-офф пробились «Колонелс», хотя по результатам личных встреч лидировали «Американс» (7-4). Аналогичная ситуация произошла и в сезоне 1970/1971 годов, когда клубы «Техас Чеперрелс» и «Денвер Рокетс» также завершили чемпионат с абсолютно равными показателями (30-54), но тогда для определения обладателя четвёртого места была организована дополнительная игра, которая также считалась матчем плей-офф.

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей, ОЛП = Отставание от лидера по победам

Плей-офф

Статистические лидеры сезона

Основные показатели

Другие показатели

Реализация бросков

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок регулярного чемпионата: Конни Хокинс, Питтсбург Пайперс
 Самый ценный игрок плей-офф: Конни Хокинс, Питтсбург Пайперс
 Новичок года: Мел Дэниелс, Миннесота Маскис
 Тренер года: Винс Каззетта, Питтсбург Пайперс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Конни Хокинс (Пайперс)
 Ф Даг Мо (Баканирс)
 Ц Мел Дэниелс (Маскис)
 З Ларри Джонс (Рокетс)
 З Чарли Уильямс (Пайперс)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Роджер Браун (Пэйсерс)
 Ф Цинци Пауэлл (Чеперрелс)
 Ц Джон Бизли (Чеперрелс)
 З Ларри Браун (Баканирс)
 З Луи Дампьер (Колонелс)

 Сборная новичков:
 Ф Боб Нетолики (Пэйсерс)
 Ф Трупер Вашингтон (Пайперс)
 Ц Мел Дэниелс (Маскис)
 З Джимми Джонс (Баканирс)
 З Луи Дампьер (Колонелс)

Ссылки 
 
 
 
 

АБА по сезонам
АБА в сезоне 1967/1968